ТШМ — многозначная аббревиатура:
 ТШМ — Таллинская школа менеджеров
 ТШМ — тройниковая шахтная муфта
 ТШМ — шнековая соковыжималка

См. также 
  — аббревиатура латиницей